La saison 1926-1927 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Admira Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le surprenant promu, Brigittenauer AC et 5 sur le SK Rapid Vienne. C'est le tout premier titre de champion d'Autriche de l'histoire du club. Le tenant du titre, le SV Amateure (qui change de nom durant l'automne 1926 pour devenir le FK Austria Vienne) ne finit qu'à la  du classement, à 12 ponts de l'Admira.

Pour la première fois dans l'histoire du football européen, deux clubs se qualifient pour une compétition internationale, à savoir la Coupe Mitropa, qui offre une place au champion d'Autriche et une pour le vainqueur de la Coupe d'Autriche de football.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1926 en Autriche
1927 en Autriche